John Ball (ok. 1338–1381) – angielski duchowny i powstaniec
 John Ball (1585–1640) – angielski purytanin
 John Ball (1818–1889) – irlandzki naturalista i polityk
 John Ball  (1861–1940) – angielski golfista
 John Dudley Ball (1911–1988) – amerykański pisarz

Zobacz też:
 John Thomas Ball (1815–1898) – irlandzki polityk
 John M. Ball (ur. 1948) – brytyjski matematyk